Valdelacasa de Tajo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valdelacasa de Tajo (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Valdelacasa de Tajo (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar